

Wydarzenia 

 koniec monarchii macedońskiej
 zniesienie podatku w Rzymie, tzw. tributum
 w Judei wybuchło powstanie Machabeuszy
 do jerozolimskiej świątyni, władca z dynastii Seleucydów Antioch IV Epifanes, przemocą wprowadził posąg syryjskiego boga Baala
 Polibiusz zakładnikiem Rzymu
 lud Ariów został ostatecznie podbity przez Partów.